Puebla de Cazalla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Puebla de Cazalla, ort, Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Puebla de Cazalla (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar